Osoby o tym nazwisku:
 Bernard Bartoszak – polski piłkarz
 Franciszek Bartoszak – polski wojskowy
 Michał Bartoszak – polski lekkoatleta